Malta Grand Prix 1995 (Rothmans Grand Prix) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 30 oktober och 5 november 1995 i Marsaskala, Malta. Peter Ebdon vann turneringen efter att ha slagit John Higgins i finalen med 7-4. Trots de små prispengarna lockade turneringen flera toppspelare.

Resultat

Huvudturnering

Källor
WWW Snooker

1995 i Malta
Snookersäsongen 1995/1996
1995